Fliegerhorst steht für:
 allgemein einen Militärflugplatz
 die Bezeichnung für einen Militärflugplatz der Luftstreitkräfte von Bundeswehr und Deutscher Marine, siehe Liste der Fliegerhorste in Deutschland
 einige Kasernen in Österreich, siehe Luftstreitkräfte (Bundesheer) #Stützpunkte

Fliegerhorst ist auch:
 ein Wohngebiet in Jürgenohl, Ortsteil von Goslar, siehe Fliegerhorst (Goslar)
 ein Ortsteil von Oschatz 2 km westlich der Stadt im Landkreis Nordsachsen und ehemalige sowjetische Garnison am Flugplatz Oschatz